Э́берхард () — мужское имя германского происхождения. Сложено из древненемецких слов eber (дикий кабан) и хард (твёрдый, сильный).

Известные носители 
 Эберхард (герцог Баварии) (ум. 940) — герцог Баварии из династии Луитпольдингов (937—938).
 Эберхард (герцог Франконии) (885—939) — младший брат короля Германии Конрада I, представитель династии Конрадинов.
 Эберхард I фон Альтена-Берг (до 1140—1180) — 1-й граф Альтена, фогт Вердена и Каппенберга.
 Эберхард Гандерсхаймский (ум. около 1218) — немецкий священник, автор рифмованной хроники об основании и древнейшей истории Гандерсхаймского монастыря.
 Эберхард Немецкий — немецкий церковный деятель, учёный, грамматист, ритор, магистр наук и поэт XIII века.
 Эберхард фон Монхайм (ок. 1275—после 1346) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии.
 Йонак, Эберхард Антонин (1820—1879) — чешский статистик.

Фамилия 
 Эберхард, Анри (1913—1976) — французский гребец-байдарочник.
 Эберхард, Деннис (1943—2005) — американский композитор.
 Эберхард, Изабель (1877—1904) — швейцарская исследовательница и писательница.
 Эберхард, Иоганн Август (1739—1809) — немецкий философ, протестантский теолог, лингвист.
 Эберхард, Иоганн Петер (1727—1779) — немецкий врач, теолог, математик и физик.
 Эберхард, Курт (1874—1947) — немецкий военный деятель, генерал-майор вермахта, военный комендант оккупированного Киева (26 сентября 1941 — 1 июля 1942)
 Эберхард, Тобиас (род. 1985) — австрийский биатлонист.
 Эберхард, Юлиан (род. 1986) — австрийский биатлонист.

См. также 
 Эбергард
 Эберхардт

Примечания 

Мужские имена
Имена германского происхождения